Фиолетовая линия:

 Фиолетовая линия — линия метрополитена в Баку.
 Фиолетовая линия — линия метрополитена в Дели.
 Фиолетовая линия — линия метрополитена в Лос-Анджелесе.

См. также 
 Таганско-Краснопресненская линия (линия московского метро, на схемах обозначаемая фиолетовым цветом).